

Ташла — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Ташла — село, районний центр, Оренбурзька область
 Ташла — село, Тюльганський район, Оренбурзька область